Прусій II Мисливець, Прусій II (дав.-гр. Προυσίας ὁ Κυνηγός) — цар Віфінії з 182 до н. е. по 149 до н. е.
 Прусій I Кульгавий, Прусій I Кульгавий (*Προυσίας ὁ Χωλός, бл. 243 до н. е. —182 до н. е.) — цар Віфінії у 228 до н. е.—182 до н. е. роках.